Q16 est un sigle qui peut faire référence à :
 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition, d'après la classification internationale des maladies ;
 Protée (Q16), un sous-marin de la marine nationale française.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres